Boyleston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boyleston (Illinois), im Wayne County
 Boyleston (Indiana), im Clinton County